Jack Frost este personificarea iernii în folclorul nordic.

Jack Frost se mai poate referi la:

Oameni
Jack Frost (născut 1941), pseudonimul lui Bob Dylan în calitate de producător la începutul anilor 1990

Filme
 Jack Frost (film din 1964), (titlu original Морозко / Morozko) film rusesc din 1964 (a fost parodiat în episodul 13 al sezonului 8 al serialului TV Mystery Science Theater 3000)
 Jack Frost (film din 1966), versiunea în limba engleză a filmului rusesc din 1964, Morozko
 Jack Frost (TV special), o emisiune specială de televiziune Rankin-Bass din 1979
 Jack Frost (film din 1997), un film de groază din 1997
 Jack Frost 2: Revenge of the Mutant Killer Snowman, continuarea filmului de groază din 1997
 Jack Frost (film din 1998), un film de familie din 1998